Franzén ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Franzén (1918–1993), schwedischer Marinetechniker und Amateur-Marinearchäologe
 Frans Michael Franzén (1772–1847), schwedischer Dichter
 Johan Franzén (* 1979), schwedischer Eishockeystürmer
 Mathias Franzén (* 1975), schwedischer Handballspieler und -trainer
 Nils-Olof Franzén (1916–1997), schwedischer Autor und Hörfunkprogrammdirektor
 Peter Franzén (* 1971), finnischer Schauspieler und Schriftsteller
 Roy Franzén (* 1957), schwedischer Botaniker

Siehe auch:
 Franzen